Radnički Klupci
 Radnički Šid
 Radnički Kragujevac:
 sekcja piłkarska
 sekcja siatkarska
 Radnički Nisz
 Radnički Nova Pazova
 Radnički Obrenovac
 Radnički Pirot
 Radnički Sombor
 Radnički Svilajnac